Suschko () ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Suschko (* 1993), russischer Volleyballspieler
 Maksim Suschko (* 1999), weißrussischer Eishockeyspieler
 Wadsim Suschko (* 1986), weißrussischer Eishockeyspieler